Bellegrove bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bellegrove (Maryland), im Allegany County
 Bellegrove (Mississippi), im Rankin County
 Bellegrove (Pennsylvania), im Lebanon County

Siehe auch:
 Belle Grove
 Bellgrove
 Belgrove